Matterhorn
 Matterhorn (masyw)
 Matterhorn (film)

Zobacz też 
 Matterhorn Gotthard Bahn